Acanthopetalum är ett släkte av mångfotingar. Acanthopetalum ingår i familjen Schizopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Acanthopetalum